Röhricht steht für:

 ein Biotoptyp und eine Pflanzengesellschaft im Flachwasser- und Uferrandbereich von Gewässern; siehe Röhricht

Röhricht ist der Familienname folgender Personen:
 Edgar Röhricht (1892–1967), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Reinhold Röhricht (1842–1905), deutscher Kreuzzug-Historiker
 Volker Röhricht (* 1940), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Waldemar Röhricht (1922–2011), Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes der DDR
 Wolf Röhricht (1886–1953), deutscher Maler

Siehe auch:
 Röhrich
 Calaminus